Geografia
 Szamotuły
 Kreis Samter (Powiat szamotulski)
 Landkreis Samter

Osoby
 Leopold Samter (1828, Grodzisk Wielkopolski — 1900 Zielona Góra) - rabin i meteorolog
 Ernst Samter (1868, Poznań – 1926, Berlin)
 Martin Samter (1884, Poznań – 1940, Berlin) — architekt
 Alice Samter (1908, Berlin – 2004)
 Max Samter (1909, Berlin – 1999, Evanston)